Это список самых высоких учебных заведений в мире.

В процессе строительства

Примечания

Ссылки 
List from Emporis

Учебные заведения
высокие